Кулебаки — имя собственное.

 Кулебаки — город, административный центр городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
 Кулебаки — посёлок в Псковской области.

См. также
 Кулебяки